

Cinema 
 Abracadabra – film del 1952 diretto da Max Neufeld
 Abracadabra – film del 1992 diretto da Harry Cleven
 Abracadabra – film del 2017 diretto da Pablo Berger

Musica 
 Abracadabra – album di Claire Hamill del 1975
 Abracadabra – album della Steve Miller Band del 1982
 Abracadabra – singolo della Steve Miller Band del 1982
 Abracadabra – album degli ABC del 1991
 Abracadabra – album di Florent Pagny del 2006
 Abracadabra – album dei The Fire del 2009
 Abracadabra – singolo di Viola Valentino del 2015
 Abracadabra – EP di Amir del 2016
 Abracadabra – singolo di Giovanna del 2017
 Abracadabra – album dei Buck-Tick del 2020

Altro 
 Abracadabra – parola usata come formula magica